Капмань ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Эмпорда. Население — 620 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 53 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Capmany
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Жироны